Bangsbo henviser til flere artikler:

 Bangsbo (Hals Sogn) – en bebyggelse i Hals Sogn, Læsø Kommune
 Bangsbo Hovedgård – et ejerlav og en herregård i Bangsbostrand Sogn, Frederikshavn Kommune
 Bangsbo Botaniske Have – botanisk have i Frederikshavn.
 Bangsbo Dyrepark – dyrepark med fritgående dyr i Frederikshavn.
 Bangsbo Fort – gammelt befæstningsværk opført af den tyske værnemagt under 2. verdenskrig.
 Bangsbo Museum – museum i Frederikshavn.
 Bangsbo Å – å med udløb i Frederikshavn.
 Bangsbo Ådal – ådal med gennemløb af Bangsbo Å.
 Bangsbostrand – område i den sydlige del af Frederikshavn.
 Bangsbogård – en tanggård beliggende ca. 4 km nordøst for Byrum på Læsø.